Адасовський Євтихій Костянтинович — генерал-майор артилерії Російської імператорської армії, теоретик артилерійської справи, учасник Російсько-турецької війни 1877—1878 років
 Адасовський Олександр Петрович — підхорунжий Армії УНР